Олімпійська хартія — документ, у якому викладені основні засади та принципи діяльності Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
 Олімпійська — 23-тя станція Київського метрополітену.

Печери 
 Олімпійська — печера в Архангельській області Росії.
 Олімпійська — печера в Челябінській області Росії.
 Олімпійська — печера в Узбекистані.